Cód község () község Szeben megyében, Romániában. Központja Cód, beosztott falvai nincsenek.

Fekvése 
A Szebeni-havasok és Szebeni-medence találkozásánál a Cód folyó völgyében helyezkezdik el Nagyszebentől 20 kilométerre.

Népessége 
1850-től a népesség alábbiak szerint alakult:

A 2011-es népszámlálás adatai alapján a község népessége 2365 fő volt, melynek 96,91%-a román. Vallási hovatartozás szempontjából a lakosság 97,25%-a ortodox.

Története

Nevezetességei 
A község területéről az alábbi épületek szerepelnek a romániai műemlékek jegyzékében:
 a Cód 125. szám alatt található, 1866-ban épült faház (SB-II-m-B-20324)
 az Istenszülő elszenderedése fatemplom (SB-II-m-B-12530)
 az Istenszülő elszenderedése templom (SB-II-a-A-12531)

Híres emberek 
 Códon születtek  Inocențiu Micu-Klein (1692–1768) filológus, görögkatolikus püspök, Samuel Micu Klein (1745–1806) filológus és Ioan Piuariu-Molnar (1749–1815) szemész, az első képesített román orvosdoktor.

Jegyzetek

Források 
 

Szeben megye községei